Коледино — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Коледино — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия

Московская область 
 Коледино — деревня в городском округе Подольск.
 Коледино — деревня в Ступинском районе.

Смоленская область 
 Коледино — деревня в Вяземском районе.

Тульская область 
 Коледино — село в Щёкинском районе.